Železnogorsk (rusko Железного́рск) je ime več mest v Rusiji.

 Železnogorsk, Krasnojarski okraj
 Železnogorsk, Kurska oblast
 Železnogorsk-Ilimski, Irkutska oblast